Валерий Сергеевич Дайнеко (; ) — советский и белорусский музыкант, заслуженный артист Белорусской ССР, участник ВИА «Песняры» (1977—1992), солист ансамбля «Белорусские песняры» с 1998 года.

Биография 
Родился 29 ноября 1951 года в городском посёлке Руденск Минской области в семье музыкантов (отец — хоровик-дирижёр, бывший директор музыкальной школы, мама — певица, брат Геннадий — пианист).

Когда Дайнеко исполнилось 5 лет, семья переехала в Минск.

В 1959 году поступил в музыкальную школу при Белорусской консерватории по классу скрипки, но окончил школу как альтист. В школе увлекался джазовой музыкой и в старших классах участвовал в группе «Менестрели», в репертуаре которой преобладали произведения стиля рок-н-ролл и ритм-энд-блюз.

В 1970 году, не поступив в консерваторию, стал учиться на 3 курсе Минского музыкального училища по классу альта. После окончания училища (1972) занимался вокалом и вокальной аранжировкой. Работал в нескольких вокально-инструментальных ансамблях, в том числе в «Червоной руте» с Софией Ротару, «Ровесник» и группе Бадьярова, на радио, в оркестре Белорусского гостелерадио Бориса Райского.

В январе 1977 года был принят на работу в ансамбль «Песняры» как вокалист, аранжировщик по вокалу и альтист. В составе ансамбля исполнял песни «Беловежская пуща», «Зачарованная», и др. Проработал в ансамбле до 1992 года.

С 1983 по 1988 год учился в Минском институте культуры на факультете хорового дирижирования (народное отделение).

С 1992 года по 1997 год работал в Государственном концертном оркестре Республики Беларусь под управлением М. Финберга. В оркестре по инициативе Дайнеко была создана джазовая программа. В эти же годы выступал в составе джаз-группы «Пятый угол» (малый состав Государственного концертного оркестра).

С 1996 по 2000 год — доцент на эстрадном отделении Института современных знаний им. А. М. Широкова (г. Минск), преподаватель по вокалу.

С 1998 года вернулся в государственный ансамбль «Песняры», который отделился от министерства культуры и зарегистрировался как «Белорусские песняры». Группа пользуется известностью уже 25 лет, в ней солисты «мулявинского периода». Новые композиции и график гастролей всегда можно узнать из социальных сетей Валерия где он ведёт свои аккаунты.

В 2015—2016 годах в соавторстве с Анжелой Гергель издал книги «Те, кто оживляют мифы», «Песняры времени своего»

В 2018 году также в соавторстве с Анжелой Гергель издал третью книгу из серии «Те, кто оживляют мифы» — «ПЕСНЯРЫ; Взгляд из будущего»

25 июня 2021 года Валерий Дайнеко был героем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале Россия-1.

У него нет страницы в «Инстаграме», сейчас он является активным пользователем «Фейсбука», где публикует новости и фото.

Личная жизнь 
В 34 года женился на девушке по имени Ирина. У них две дочери - Яна Дайнеко и  Виктория Дайнеко, тёзка российской певицы, не имеющей родства с Валерием.

Спустя 8 лет пара рассталась по инициативе Ирины. Артист тяжело переживал разрыв, но его поддерживали дочери. Обе девушки пошли по стопам отца и стали певицами. Старшая Яна пела с ансамблем «Новые Самоцветы». Вскоре она вышла замуж и родила Валерию внучку Ярославу. Младшая Вика выступала под псевдонимом Yasha, снималась в клипе с Владом Топаловым. В 2015 году она сыграла свадьбу с американским бизнесменом.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Белорусской ССР (1990).

Примечания

Ссылки 
 Валерий Дайнеко. Сайт
 Валерий Дайнеко на сайте ансамбля «Белорусские песняры»
 Валерий Дайнеко на pesnyary.com
 Дайнеко Валерий
 Валерий Дайнеко. Анжела Гергель. Песняры времени своего
 Валерий Дайнеко. Песняры. Сайт
 Валерий Дайнеко. «Песняры» никогда не занимались фольклором
 Валерий Дайнеко. Были ли ПЕСНЯРЫ прозападным ансамблем?
 Валерий Дайнеко. Анжела Гергель. Можно ли назвать гением Владимира Мулявина?
 Валерий Дайнеко: Вековая печаль
 Валерий Дайнеко. Книга «Песняры времени своего» появилась благодаря Игорю Паливоде
 Валерий Дайнеко. Канал на YouTube
 Анжела Гергель. Валерий Дайнеко. Песняры. Взгляд из будущего. Твердыня. 2018.

Музыканты группы «Песняры»
Поп-фолк-исполнители
Преподаватели вузов Минска
Поп-фолк-вокалисты СССР
Аранжировщики